Мартін Анчічка (, ;  1 жовтня 1974, Кладно, Чехословаччина) — німецький хокеїст чехословацького походження. Працює спортивним директором у ХК «Регенсбург».

Кар'єра 
Клубна
Вихованець чехословацького хокею, виступав за клуб ХК Кладно до 1997 року.

У сезоні 1997/98 переїхав до Німеччини, де виступав за ХК «Регенсбург», СК «Бітігайм-Біссінген», «Гайльброннер Фалькен». Три сезони грав у ДЕЛ за «Адлер Мангайм», у складі «орлів» став чемпіоном Німеччини 2007 року. У 2008 уклав трирічну угоду з «Нюрнберг Айс-Тайгерс». Завершив свої виступи у 2013 році, грав за клуб ХК «Регенсбург».

Збірна
2006 головний тренер збірної Німеччини Уве Крупп запросив Мартіна до національної команди. Збірна посіла перше місце та повернулась до елітного дивізіону. 2007 захисник також виступав у складі збірної, посіли 9 місце. Після чемпіонату 2009 року Анчічка оголосив про завершення виступів у складі національної збірної.

Статистика

Посилання 
 Профіль на hockeydb.com  
 Профіль на eurohockey  

Чехословацькі хокеїсти
Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Кладно»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Уродженці Кладно